Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1925 го́да () — четвёртый розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Каунас»

Группа «Клайпеда»

Группа «Шяуляй»

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1925 году
1925 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу